Existem duas comunas suíças com o nome de Gossau:
 Gossau (São Galo) - no cantão de São Galo.
 Gossau (Zurique) - no cantão de Zurique.

Desambiguação